Breitling — швейцарский производитель часов класса «люкс». Главный офис компании находится в кантоне Юра. Название происходит от фамилии основателя — Леона Брайтлинга (Léon Breitling, 1860—1914).

История Breitling началась в 1884 году, когда молодой немец Леон Брайтлинг открыл собственную часовую мастерскую в городе Сент-Имье. Тогда он специализировался на производстве хронографов. Через 12 лет фирма уже носила название «G. Leon Breitling S.A. Montbrillant Watch Company» и переезжает в Ла-Шо-де-Фон, который и до сих пор считается «столицей» часовщиков. После смерти Леона Брайтлинга его дело унаследовал сын Гастон, а впоследствии и внук Вилли. Заслугой Гастона стало изобретение хронографа с независимой кнопкой управления и секундомера, точность которого составляет 1/10 сек. Вилли стал создателем уникальных моделей Navitimer и Chronomat, он продолжал развивать идею хронографа для авиации. После того как Вилли подписал контракт с Британским воздушным Министерством, он приступил к выпуску часов для Королевских Воздушных сил. Впоследствии было подписано ещё много договоров с мировыми авиационными компаниями.

27 августа 1979 года, когда на Швейцарию обрушился промышленный кризис, Вилли Брайтлинг вынужден был продать компанию. Её владельцами стали Теодор и Эрнест Шнайдеры. Новые владельцы сумели сохранить ведущий стиль часов Breitling — связь с аэронавтикой. Объяснение в том, что Эрнест Шнайдер был не только часовых дел мастером, но и пилотом. Именно он окончательно наложил на часы Breitling имидж авиационных, закрепил за ними репутацию непревзойдённого качества и великолепного дизайна. Новый владелец быстро сумел сориентироваться в новых технических и экономических возможностях. В начале 80-х годов наиболее востребованными были электронные часы, потому все модели Breitling, цена которых и тогда была завышена,- использовали кварцевые калибры. Но со временем мода вернулась к механическим часам, людям присуще наслаждение историей, традициями и качеством, которые и сочетаются в механических калибрах.

В наши дни Breitling являются непременным лидером в авиационной тематике. В 1993 году Федерация Aeronatique International признала «Кубок Мира Breitling Высшего пилотажа» как мировой чемпионат.

Современные наручные часы Breitling представлены четырьмя линиями часов: Navitimer, Windrider, Aeromarine и Professional. Каждая линия — это множество моделей со всевозможным дизайном. Но неизменными чертами остаются: крупный корпус, контрастная отделка и внешний вид, имитирующий кабину пилота.

См. также 
 Breitling (пилотажная группа)

Ссылки 
 Официальный сайт

Производители часов Швейцарии
Швейцарские часы